Ла Пурга има више значења:

 Ла Пурга (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пурга (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пурга (Хилотепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику